Występy w europejskich pucharach czeskiego klubu piłkarskiego Sparta Praga.

Wykaz spotkań pucharowych

1964–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Sparta Praga
Czeskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach